Per rendere più immediate le differenze tra i diversi ordini di grandezza, questa pagina contiene un elenco di distanze maggiori di , ovvero circa 110 milioni di anni luce.

Distanze minori di 1024 m
  =  — ~110 milioni di anni luce
  m — ~140 milioni di anni luce — Distanza dal Superammasso del Centauro, il superammasso di galassie più vicino.
  m — ~200 milioni di anni luce — Diametro del Superammasso della Vergine.
  m — ~300 milioni di anni luce — Distanza dal Superammasso della Chioma.
  m — ~500 milioni di anni luce — Estensione della Grande parete, la quarta struttura più grande dell'universo conosciuto.
  m — ~900 milioni di anni luce — Distanza dal Superammasso dell'Orologio.
Distanze maggiori di 1025 m

Voci correlate
Ordini di grandezza (lunghezza)
Cosmologia (astronomia)
+24